Avalanche — компания, которая специализируется на разработке компьютерных игр; дочернее предприятие Warner Bros. Interactive Entertainment.

История
Avalanche Software была основана четырьмя программистами, ранее работавшими в , включая Джона Блэкберна. После того, как Sculptured Software была приобретена Acclaim Entertainment, четверка поддерживала контакт с другим бывшим сотрудником Sculptured Software, который годом ранее ушел в Saffire. Четверо были заинтересованы в присоединении к Saffire, которая искала программистов для предстоящего проекта, но не хотели ездить в офисы компании в . Вместо этого владелец Saffire убедил их основать собственную компанию. Впоследствии Блэкберн и его знакомые основали Avalanche в октябре 1995 года, а Блэкберн стал президентом компании.

19 апреля 2005 года Buena Vista Games (позже Disney Interactive Studios), подразделение по изданию видеоигр Walt Disney Company, объявила, что приобрела Avalanche за нераскрытую сумму. Buena Vista Games основала дочернюю студию Avalanche, , в ноябре 2006 года. Студия была объединена с Avalanche в январе 2009 года. В январе 2013 года Avalanche представила кроссплатформенную игру Disney Infinity, воплощающую . 10 мая 2016 года из-за отсутствия роста на рынке реалистичных игрушек и увеличения затрат на разработку, Disney прекратила производство Disney Infinity и закрыла Disney Interactive Studios, включая Avalanche. Многие бывшие работники Avalanche были наняты  для создания новой студии в Солт-Лейк-Сити.

24 января 2017 года Warner Bros. Interactive Entertainment объявила, что приобрела и вновь открыла студию, а Блэкберн вернулся в качестве ее главного исполнительного директора. Первым проектом студии под новым руководством стала Cars 3: Driven to Win. Планируется выпустить свое первое независимое название с 25 To Life и после приобретения, Hogwarts Legacy, в 2023 году, о чем было объявлено на мероприятии PlayStation 5 в сентябре 2020 года. Она будет выпущена для Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

"Hogwarts Legacy" была выпущена 10 февраля 2023 году как первая независимая игра Avalanche с тех пор, как она была приобретена Warner Bros. Interactive Entertainment. Ролевая игра с открытым миром будет опубликована издательством Portkey Games, которое также принадлежит Warner Bros. Interactive Entertainment. Игра была официально анонсирована в рамках демонстрации PlayStation 5 16 сентября 2020 года и впоследствии была названа "Звездой вечера" ежедневной газетой Die Welt.

Разработанные игры

Примечания

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр США
Появились в 1995 году в США
Производители компьютерных игр по алфавиту